Le tournoi Canadian Classic 2000 est l'édition 2000 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 25 novembre au  décembre 2000 au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. 

En finale, Jonathon Power remporte le titre face au  mondial Peter Nicol.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2000
Sport au Canada en 2000
Sport en novembre 2000
Sport en décembre 2000